Vereeniging van Radiotelegrafisten, een voormalige syndicale organisatie
 Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, de Vlaamse Publieke Omroep
 Vrt (Kočevje), een plaats in Slovenië